Lilla Laxtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Laxtjärnen (Nås socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Lilla Laxtjärnen (Rättviks socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Lilla Laxtjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun,

Se även
Laxtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn